Бош може да се отнася за:

 Йеронимус Бош (1450 – 1516) – брабантски художник
 Роберт Бош (1861 – 1942) – германски индустриалец, основател на
 Robert Bosch GmbH – германска компания
 Карл Бош (1874 – 1940) – германски химик, племенник на Роберт Бош